La existencia jurídica se refiere a que un determinado hecho o situación ha nacido a la vida del derecho, por lo cual es jurídicamente capaz de generar derechos y obligaciones.

Es el cumplimiento de todos los requisitos de validez y requisitos de eficacia de un acto jurídico, el cual desde ese momento es jurídicamente existente.

Véase también 
 Inexistencia

Términos jurídicos